Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Mystic :
 l', un navire à vapeur de 5 canons anciennement nommé Memphis et en service de 1858 à 1865 ; 
 le DSRV-1 Mystic, un sous-marin de sauvetage en service de 1970 à 2008 dont le nom n'est cependant pas officiel.

Voir aussi 
 

Mystic